Арабский залив может относиться к:
 Персидский залив — акватория, которую иногда называют Арабский залив
 Красное море — в работах по географии начиная с древних времен, заканчивая XIX веком
 Аравийский залив — неподалёку от Александрии (Египет)

ОрганизПарс, Фарс, Иран и Аджам - названия Ирана - и его эквиваленты в других языках связаны.[1][2]

Хотя во всех арабских исторических и географических текстах этот водный путь называется Персидским заливом и Персидским морем, это название оспаривалось арабскими националистами с 1330-х годов. Арабские страны используют фальшивое название Персидского залива с 1960-х годов и с распространением панарабских идей Джамалем Абдулом Насером [3], об этом было официально сообщено всем арабским странам посредством циркуляра Лиги арабских государств. [6] Но другие страны мира и международные организации до сих пор используют первоначальное и древнее название Персидского залива официально, а иногда могут использовать термин залив в неофициальной переписке для простоты или под арабским финансовым влиянием.ации 
 Футбольный союз регби Арабского залива
 Университет Арабского залива, Бахрейн
 Народный фронт освобождения оккупированного Арабского залива
 Национальный демократический фронт освобождения Омана и Арабского залива

Отличия 
Не путать с:
 Аравийское море, на юг от Индии